Tenisowy turniej WTA Rosmalen Open 2008 odbył się w dniach 14–21 czerwca w holenderskim ’s-Hertogenbosch na kortach trawiastych. Pula nagród wyniosła 175 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Holandii

en:2008 Ordina Open – Women's Singles
it:Ordina Open 2008 - Singolare femminile